Insasse steht für:

 Passagier in einem für mehrere Personen bestimmten Fahrzeug
 Gefängnisinsasse, ein Strafgefangener
 Patient in einem Krankenhaus
 Mieter (regional, veraltet), siehe Einlieger

Siehe auch:
 Die Insassen, deutscher Fernsehfilm (2015)
 Beisasse, Einwohner mit eingeschränktem Bürgerrecht